Списък на кметовете на източномакедонския град Струмица, Северна Македония.

Османска империя (1395 – 1912)

Царство България (1912 – 1919)

Кралство Югославия (1918 – 1941)

Царство България (1941 – 1944)

Федерална Югославия (1944 – 1991)

Република Македония (1991 -)

Бележки